Волкова Катерина:

 Волкова Катерина Валеріївна (нар. 15 січня 1982, Таллінн) — російська актриса.
 Волкова Катерина Геннадіївна (нар. 16 лютого 1978) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка
 Волкова Катерина Юріївна (нар. 16 березня 1974, Томск) — російська актриса.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок